Sredni (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Sredni (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk
 Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Sredni (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Sredni (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Sredni (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Sredni (Kursk), in der Oblast Kursk
 Sredni (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Sredni (Pensa), in der Oblast Pensa
 Sredni (Samara), in der Oblast Samara
 Sredni (Stawropol, Alexandrowskoje), in der Region Stawropol, Rajon Alexandrowskoje
 Sredni (Stawropol, Krasnogwardeiskoje), in der Region Stawropol, Rajon Krasnogwardeiskoje
 Sredni (Tula), in der Oblast Tula

Siehe auch:
 Sjaredni, Siedlung in der Mahiljouskaja Woblasz in Weißrussland (Belarus)